Een blaas (Latijn vesica) is een hol orgaan gevuld met gas en/of vloeistof, bijvoorbeeld:
 een galblaas (vesica fellea)
 een urineblaas (vesica urinaria)
 een blaas (drijflichaam), in gebruik bij de toenmalige vleetvisserij
Voor de geboorte in de embryonale fase van de mens zijn ook de dooierblaas, oogblaasjes, gehoorblaasjes en hersenblaasjes aanwezig.

 Vissen hebben een zwemblaas om hun drijfvermogen te regelen.